Las siglas KKL pueden hacer referencia a:
La Sala de Conciertos de Lucerna (Kultur und Kongresszentrum Luzern);
la Central nuclear de Leibstadt (Kernkraftwerk Leibstadt).

Siglas